Kuusivaara kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuusivaara (kulle i Finland, Lappland, Tunturi-Lappi), 
 Kuusivaara (kulle i Finland, Lappland, Rovaniemi, lat 67,00, long 25,12), 
 Kuusivaara (kulle i Finland, Lappland, Rovaniemi, lat 66,87, long 25,82), 
 Kuusivaara (kulle i Finland, Lappland, Tornedalen, lat 66,58, long 24,30), 
 Kuusivaara (kulle i Finland, Lappland, Tornedalen, lat 66,35, long 24,70),

Sverige 

 Kuusivaara (naturreservat), Pajala kommun, 
 Iso-Kuusivaara, Övertorneå kommun, 

Robotskapade Finlandförgreningar